Drenzig ist der Name von zwei Dörfern in Pommern bzw. in der Neumark, heute in Polen:

Drenzig Kr. Schlawe in Pommern siehe Drzeńsko (Malechowo)
Drenzig Kr. Weststernberg siehe Drzeńsko (Rzepin)